Parmenion, Macedonisch generaal in de dienst van Philippus II van Macedonië en Alexander de Grote
 Parmenion (architect) in Alexandrië (4e-3e eeuw v.Chr.)
 Parmenion (dichter), schrijver van een Griekse Anthologie